Мечислав Шостек (; 20 сентября 1933 года, Легьоново — 16 ноября 2021 года, Варшава) — польский врач, профессор медицинских наук, посол на Сейм Польской Народной Республики IX каденции, председатель Национального совета столичного города Варшавы (1981—1990).

Биография 
До 3 сентября 1939 года жил в Легьоново, после чего переехал в окрестности Седльце, где окончил начальную и среднюю школу. В 1952—1958 годах учился в Медицинской академии в Варшаве. Затем начал работать в Первой хирургической клинике Медицинской академии, которой руководил профессор Ян Нелюбович.

В 1963 году получил специализацию 1-й степени по общей хирургии, а в 1967 году специализацию 2-й степени (получил звание доктора медицины на основании диссертации «Реканализация тромбов»). В 1964—1965 годах был стипендиатом Британского медицинского совета и стажировался в Великобритании. В 1975 году получил хабилитацию на основании работы «Хирургическое лечение посттромботического синдрома». С 1978 по 1981 год был заместителем директора, а в 1982—1989 годах директором Института хирургии Медицинской академии. С 1980 по 2003 год заведующий кафедрой-клиникой общей хирургии и болезней органов грудной клетки. В 1984 году прошел трехмесячный курс обучения в Лунде, Швеция, а в 1985 году — в Западной Германии. В 1985 и 1986 годах был консультантом Всемирной организации здравоохранения по сосудистой хирургии, проводил курсы повышения квалификации в Индии, Китае и Корее.

Несколько сроков заседал в Национальном совете столичного города Варшавы, был его председателем в 1981—1990 годах (как первый беспартийный человек в истории этого органа). С 1985 по 1989 год был послом на Сейм Польской Народной Республики IX каденции от округа Варшава-Охота, заседал в Комитете национальной обороны, Комитете социальной политики, здравоохранения и физической культуры, Чрезвычайном комитете для рассмотрения законопроектов, вносящих изменения в положения о народных советах и ​​местном самоуправлении, а также в Чрезвычайной комиссии для рассмотрения законопроекта о коммунальной собственности. В 1986—1989 годах был членом Национального Грюнвальдского комитета.

В 1990 году был организатором Европейского конгресса сосудистых хирургов, а также организовывал другие национальные и международные специализированные конференции. В 1991—1992 годах был президентом Европейского общества сосудистых хирургов, а затем еще и членом его правления. С 1999 по 2002 год был проректором Медицинской академии в Варшаве по клиническим вопросам, инвестициям и сотрудничеству с регионами, а с 16 декабря 2003 года — президентом правления Фонда развития сосудистой хирургии. С 2001 по 2009 год был национальным консультантом по сосудистой хирургии. В 2005—2007 годах президентом Центральноевропейского сосудистого форума. Являлся многолетним членом правления (включая пост секретаря) и почетным членом Общества польских хирургов, а также почетным членом Польского общества сосудистых хирургов и Польского общества ангиологов. В последние годы своей жизни был деканом факультета медицинских наук Мазовецкого инновационного высшего коллегиума в Седльце. В течение трех сроков был вице-президентом Всемирной ассоциации солдат Армии Крайовой.

Куратор большого количества докторских диссертаций, также был куратором по хабилитации. Опубликовал более 250 работ в польских и зарубежных журналах и выступил со многими докладами.

5 июня 2014 года Совет столичного города Варшава присвоил ему звание Почетного гражданина столичного города Варшавы.

Похоронен на кладбище в Вилянуве.

Награды 
 Большой крест ордена Возрождения Польши («за выдающиеся достижения в научной и педагогической деятельности», 2005).
 Командорский крест со звездой ордена Возрождения Польши(2000)
 Кавалерский крест ордена Возрождения Польши
 Золотой Крест Заслуги
 Медаль 30-летия Народной Польши
 Медаль 40-летия Народной Польши
 Золотая медаль «За заслуги при защите страны»
 Медаль Национальной комиссии по образованию
 Медаль «Pro Patria»
 Медаль за заслуги перед Варшавским медицинским университетом
 Медаль за заслуги перед медицинским факультетом
 Знак почетного звания «Заслуженный врач Польской Народной Республики»
 Почетный знак «За образцовую работу в сфере здравоохранения»
 Золотой знак «Заслуженный деятель физической культуры»
 Почетный знак столичного города Варшавы
 Почетный знак Союза инвалидов войны
 Знак «Образцовый врач Республики Польша»

Примечания

Ссылки 
 «Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie» nr 5 (84), 1999
 Non Omnis Moriar, strona WUM
 Zmarł były Wiceprezes ZG, strona ŚZŻAK, 16 listopada 2021
 Profil na stronie Biblioteki Sejmowej

Выпускники Варшавского медицинского университета
Почётные граждане Варшавы
Хирурги Польши
Депутаты Сейма Польши
Преподаватели вузов Польши